Камино а Сан Симон има више значења:

 Камино а Сан Симон (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камино а Сан Симон (Санта Ана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику